Shohoku es el nombre del equipo principal de la serie japonesa de manga y anime Slam Dunk.

Aparece en la serie por primera vez cuando el protagonista, Hanamichi Sakuragi, enfadado después de saber que a Haruko Akagi le gusta Kaede Rukawa(después de que esta ve a Rukawa sangrando y cree que Sakuragi le ha golpeado) después lanza una pelota de baloncesto en toda la cara de Takenori Akagi, el capitán del Shohoku (y también hermano de Haruko, para desgracia de Hanamichi).

Akagi le dice a Hanamichi que se disculpe, pero él se niega, y le responde que el baloncesto es un deporte para los niños pequeños; ante esto, Akagi le reta a un uno contra uno, en el que Hanamichi le derrota (no sin demostrarse antes su ignorancia sobre el baloncesto, pues llega a defender a Akagi incluso con entradas de fútbol), terminando el juego con un espectacular mate de Hanamichi en la misma cara de Akagi.

Akagi admite la derrota, y después de lo sucedido, Hanamichi se incorpora al equipo, donde a lo largo de la serie se irán uniendo los demás jugadores importantes, clasificando segundo en la ciudad de Kanagawa (primero el equipo de Kainan que es el rey del propio estado clasificando hace más de 10 años siempre primero) para el campeonato nacional de Japón y logrando derrotar al Sannouh que fue el último campeón, pero perdiendo en los cuartos de final.

La preparatoria Shohoku existe, y es una de las más importantes de Japón.

Slam Dunk

ja:湘北高等学校